Мозырь — мужское личное имя, а также топоним.
 Мозырь — славянское мужское имя.

Топоним 
По отношению к белорусскому Мозырю употребляется прилагательное «мозырский», а к российскому — «мозырьский» (с мягким знаком).

Белоруссия 
 Мозырь — город в Гомельской области.
 Мозырь — бывший аэропорт в Гомельском районе.

Россия 
 Мозырь — посёлок в Правдинском районе Калининградской области.

Организации 
 «Мозырь» — белорусская региональная телекомпания, вещающая в кабельной сети города Мозырь.
 «Мозырь» — белорусский футбольный клуб из Мозыря, существовавший в 1995—2000 годах.
 «Мозырь» — название белорусского футбольного клуба «Славия-Мозырь» из Мозыря в 2007 году.
 «Мозырь» — горнолыжный комплекс в одноимённом городе.

Техника 
 «Мозырь» — российский комплекс активной защиты шахтных пусковых установок межконтинентальных баллистических ракет (в частности «Сармат»).